C. microscelis (Afrikaanse bisschopsooievaar) - G.R. Gray, 1848; komt voor in tropisch Afrika
 C. episcopus (Aziatische bisschopsooievaar) - (Bodaert, 1783); komt voor in India, Indochina en de Filipijnen
 C. episcopus neglecta (ondersoort van de Aziatische bisschopsooievaar) - (Finsch, 1904); komt voor op verschillende eilanden in Indonesië, zoals Java en Celebes